Ильяс Шаир (, ; ) — марокканский футболист, полузащитник английского клуба «Куинз Парк Рейнджерс» и национальной сборной Марокко.

Клубная карьера 
Является этническим марокканцем. Родился 30 октября 1997 года в Антверпене. Воспитанник юношеских команд ряда местных футбольных клубов.

Во взрослом футболе дебютировал в 2015 году выступлениями за клуб «Льерс», в котором провел две игры во втором бельгийском дивизионе.

В 2017 году перебрался в Англию, где заключил контракт с клубом «Квинз Парк Рейнджерс», представителем Чемпионшипа.

В первой половине 2019 года защищал на условиях аренды цвета другого английского клуба «Стивенидж», после чего, вернувшись в «Квинз Парк Рейнджерс» стал игроком основного состава этой команды.

Выступления за сборные 
Имея марокканское происхождение, в 2021 согласился защищать цвета национальной сборной Марокко и дебютировал в её составе.

В составе национальной команды был участником Кубка африканских наций 2021 года, проходившего в начале 2022 года в Камеруне, где выходил на поле в одной игре группового этапа.

В составе сборной был участником чемпионата мира 2022 года в Катаре. С ростом 164 сантиметра являлся самым низким игроком среди всех игроков чемпионата мира. На турнире принял участие в единственном матче, матче за бронзовые награды чемпионата против сборной Хорватии (1:2).

Статистика выступлений

Статистика клубных выступлений

Примечания 

Игроки ФК «Стивенидж»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Льерс»
Игроки сборной Марокко по футболу
Футболисты Марокко
Футболисты Бельгии